Kuglački klub "Šubićevac"' (KK Šubićevac Šibenik; KK Šubićevac; Šubićevac Šibenik; Šubićevac) je muški kuglački klub iz Šibenika, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019/20. klub se ntječe u "Prvoj hrvatskoj ligi".

O klubu  
Kuglanje u Šibeniku se pojavilo 1935. godine, i to "narodni način". Prva kuglana na predjelu Šubićevac je otvorena 1935. godine u sklopu gostionice te je djelovala do 1946. godine. Kuglački klub "Šubićevac" je osnovan 1938. godine, a Drugi svjetski rat prekida djelatnost i rad kluba. 
Nakon završetka Drugog svjetskog rata je došlo do obnove predratnog Radničkog sportskog kluba "Šibenik", među kojima i kuglačka, koja se 1946. godine osamostaljuje ponovno u Kuglački klub "Šubićevac".  
1950.-ih klub je postiže najveće uspjehe, postajući dva puta prvak Jugoslavije po narodnom načinu. Tih je godina kuglanje jedan od najpopularnijih športova u Šibeniku, te se osniva više klubova. Nova kuglana na Šubićevcu je otvorena 1955. godine, koja je potom renovirana 1990. i 2011. godine. Klub je također koristio automatsku četverostaznu kuglanu u sklopu SRC Crnica kojom je upravljao klub "Metalac", kao i druge šibenske kuglane. Klub je u registar udruga uveden 1985. godine. Tijekom i nakon Domovinskog rata dolazi do gašenja nekoliko šibenskoh klubova.  
Klub Šubićevac" u samostalnoj Hrvatskoj se natjecao u različitim ligaškim rangovima, te je bio i sudionik "Prve lige".  
Pri klubu djeluje i ženska sekcija.

Uspjesi

Ekipno

do 1991. 
 Prvenstvo Jugoslavije - narodni način 
 prvak: 1950., 1956. 
 doprvak: 1955.

nakon 1991.  
 1. B HKL - Jug 
 prvak: 2018./19.

 2. HKL - Jug 
 prvak: 2013./14., 2016.17.

 3. HKL - Jug 
 prvak: 2012./13. 
 doprvak: 2009./10.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Šibenik 
 Kuglački klub Šubićevac Šibenik (žene)

Vanjske poveznice 
 KK Šubićevac Šibenik, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Šubičevac 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Šubičevac 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ŠUBIĆEVAC ŠIBENIK 
 sibenskiportal.rtl.hr, FOTO: Za nekoliko desetaka kuna priuštite sebi idealnu zimsku rekreaciju, objavljeno 7. listopada 2013.

Izvori 
 
 Zlatko Jurić: "Šibenske sportske skaline : crtice o šibenskom sportu ", Šibenik, 2018., , str. 89-92 
 sibenski.slobodnadalmacija.hr, MI SMO PRVACI Kuglački klub Šubićevac proslavio je 80. rođendan: Čestitali su ga ulaskom u prvu ligu; U njoj ne misle plesati samo jedno ljeto, objavljeno 5. travnja 2019., pristupljeno 26. listopada 2019. 
 mok.hr, NA DANAŠNJI DAN - Otvorena kuglana na Šubićevcu, prva suvremena šibenska kuglana, objavljeno 7. srpnja 2018., pristupljeno 26. listopada 2019. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ŠUBIĆEVAC ŠIBENIK 
 bisnode,hr, KUGLAČKI KLUB "ŠUBIĆEVAC" ŠIBENIK 
 fininfo.hr, KK "ŠUBIĆEVAC" ŠIBENIK 
 

Šubićevac 
Šport u Šibeniku